Fernöd ist der Ortsname von

 Fernöd (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Fernöd (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern